Polska Delegatura Repatriacyjna w Rostowie nad Donem, Polska Agencja Konsularna w Rostowie nad Donem () – polska placówka konsularna działająca w latach 1922–1923 w Rostowie nad Donem, w Rosji.

Kierownicy delegatury 
 1922-1923 – Janusz Knaflewski

Przypisy 

Rostów nad Donem
Stosunki polsko-rosyjskie
Rostów nad Donem